Chris Drury (kunstenaar), Engelse beeldhouwer en land art-kunstenaar.
Chris Drury (ijshockeyspeler), Amerikaanse professionele ijshockeyspeler